Seguin ist der Name folgender Orte:

 Seguin, Stadt im Guadalupe County, Texas
 Seguin (Insel), eine Insel im Fluss Seine

Seguin, Séguin oder Seguín ist der Familienname folgender Personen:

 Aitor Seguín (* 1995), spanischer Fußballspieler
 Anne Childes Seguin (1809–1888), US-amerikanische Opernsängerin (Sopran)

 Bernard Seguin († 1553), französischer Theologe und Märtyrer, siehe Fünf Märtyrer von Lyon
 Bjorn Seguin (* 1990), US-amerikanischer Badmintonspieler
 Cédric Séguin (* 1973), französischer Fechter
 Édouard Séguin (1812–1880), französischer Arzt und Pädagoge
 Edward Seguin (1809–1852), US-amerikanischer Opernsänger (Bass) und Impresario
 Jean-Pierre Seguin (1935–2007), französischer Romanist und Sprachwissenschaftler
 José Seguín (* 1951), spanischer Kanute 

 Marc Seguin (1786–1875), französischer Ingenieur, Großvater von Louis Seguin
 Paul Seguin (* 1995), deutscher Fußballspieler
 Philippe Séguin (1943–2010), französischer Politiker
 Tyler Seguin (* 1992), kanadischer Eishockeyspieler
 Wolfgang Seguin (* 1945), deutscher Fußballspieler
 Yannick Nézet-Séguin (* 1975), kanadischer Dirigent

Séguin ist auch:
 Séguin (Kartoffel), eine Kartoffelsorte